Vanessa Gray (1971-) : joueuse anglaise de rugby à XV.
 Vanessa Gray : actrice australienne